KIAA1841 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 718 амінокислот, а молекулярна маса — 82 007.

Задіяний у таких біологічних процесах як поліморфізм, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки